Кокшатт () — может иметь следующие значения:

Фамилия 
  (1868—1944) — канадский предприниматель и политик, лейтенант-губернатор Онтарио (1921—1927), сын Игнатиуса Кокшатта.
  (1851—1885) — канадский предприниматель, сын Игнатиуса Кокшатта.
  (1812—1901) — канадский предприниматель и филантроп, отец Генри, Джеймса и Уильяма Кокшаттов.
 Кокшатт, Уильям Фостер (1855—1939) — канадский предприниматель и политик, сын Игнатиуса Кокшатта.

Другое 
  — деревня в графстве Шропшир, Англия, Великобритания.
  — канадская компания по производству тракторов, основанная Игнатиусом Кокшаттом и его детьми.